Matylda Bavorská ( Mechthild, po 21. červnu 1313 – 2. července 1346, Míšeň) byla lantkraběnka durynská a markraběnka míšeňská z dynastie Wittelsbachů.

Život 
Narodila se jako nejstarší dcera Ludvíka IV. Bavora a jeho první manželky Beatrix, dcery svídnicko-javorského knížete Boleslava I. V květnu 1323 se v Norimberku provdala za Fridricha, syna míšeňského markraběte, svého vrstevníka. Fridrich byl jediným dědicem markraběte ochrnutého po mrtvici a regentskou vládu tou dobou vykonávala jeho matka. Původně byl zasnouben s českou princeznou Jitkou, dcerou Jana Lucemburského. V lednu 1323 se Fridrichova matka pod nátlakem Matyldina otce Ludvíka Bavora svatebního plánu zřekla a Jitka byla potupně odeslána zpět na pražský dvůr. Matylda porodila Fridrichovi řadu dětí a zemřela v létě roku 1346. K poslednímu odpočinku byla uložena v cisterciáckém klášteře Altzella.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Wettinové
Míšeňské markraběnky
Durynské lantkraběnky
Pohřbení v klášteře Altzella
Narození v roce 1313
Úmrtí v roce 1346
Úmrtí 2. července
Úmrtí v Míšni
Ženy